Romancheina är ett släkte av mossdjur. Romancheina ingår i familjen Romancheinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Romancheina